Buteni, Buttyin település román neve a romániai Arad megyében
 Buteni, Kalotabökény település román neve a romániai Kolozs megyében